Valerian – francuska seria komiksowa
 fr. Valérian et Laureline, po polsku W pułapce czasu – francusko-japoński serial animowany, na podstawie komiksu Valerian
 Valerian Okeke – nigeryjski duchowny katolicki
 Valerian Gracias – hinduski duchowny katolicki
 Valerian Mikulicz-Radecki – austriacki generał i pisarz
 Valerian von Magnis – właśc. Maximilian Magnis, prowincjał austriacko-czeskiej prowincji zakonu kapucynów
 Walerian I – cesarz rzymski 
 Walerian II – cesarz rzymski
 Lars Valerian Ahlfors – amerykański matematyk pochodzenia fińskiego
 Arthur Valerian Wellesley, 8. książę Wellington – 8 Książę Wellington